Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2004. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2005.

Tabellone

Le perdenti del 1º turno giocano i Play-offs per rimanere nel World Group contro le vincenti del gruppo I dei gruppi zonali

Primo turno

Australia vs. Svezia

Stati Uniti vs. Austria

Bielorussiavs. Russia

Marocco vs. Argentina

Romania vs. Svizzera

Francia vs. Croazia

Paesi Bassi vs. Canada

Repubblica Ceca vs. Spagna

Quarti di finale

Stati Uniti vs. Svezia

Bielorussia vs. Argentina

Svizzera vs. Francia

Spagna vs. Paesi Bassi

Semifinali

Stati Uniti vs. Bielorussia

Spagna vs. Francia

Finale

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2004